L'adjectif et substantif « aborigène » (prononcé  en français standard) est un emprunt au latin , un substantif masculin pluriel attesté, depuis Caton l'Ancien, comme ethnonyme (ab origines) et est employé pour qualifier les habitants premiers ou peuples premiers de certains territoires, par exemple dans les cas suivants :
 les Aborigènes, anciens habitants du centre de l'Italie, à l'origine des Latins selon les mythes anciens des Romains ;
 les Aborigènes d'Australie ;
 les Aborigènes de Tasmanie ;
 les Aborigènes du Canada ;
 les Aeta, aux Philippines ;
 les Aborigènes de Taïwan ;
 les Aïnous, au Japon ;
 les Aborigènes de l'Inde ;
 les Veddas, au Sri Lanka ;
 les Khoïsan, en Afrique australe, présents en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie ;
 les Amérindiens, en Amérique ;
 les Berbères, en Afrique du Nord.

Il est également utilisé par les linguistes pour un groupe de langues austronésiennes, dit « malais aborigène », parlées par des populations autochtones de la péninsule Malaise.

Notes et références

Voir aussi 

 Autochtone
 Indigène
 
 Droit des peuples autochtones

Peuple autochtone